Strada Francesca – strada della Lombardia fra Pontirolo e Mornico
 Strada Francesca – strada della Toscana fra Montecatini e San Miniato